Teinturier peut faire référence à :
 un métier : teinturier-dégraisseur, personne qui se charge de faire disparaître les taches des étoffes, des vêtements ; personne qui assure la coloration (teinture) des textiles, cuirs et peaux. 

 à celui qui élabore, corrige, refond les œuvres littéraires auxquelles un autre met son nom (cf. nègre littéraire).
 au raisin teinturier, raisin dont le jus est coloré ; à une famille de cépages, dont le nom provient du fait que les baies contiennent beaucoup de tannins de couleur rouge, p.ex.
 Gamay teinturier ;
 Teinturier du Cher
Brice Teinturier (né en 1963), politologue français.
Teinturier, nom vernaculaire recommandé ou typique en France du Phytolacca americana, plante herbacée vivace.

Métier de l'artisanat